Big Seven oder Die großen Sieben steht für:

 Big Seven, anderer Name der Seven Group, Alkohol-Kartell in den Vereinigten Staaten während der Alkoholprohibition
 Big Seven, die ehemals sieben Hauptthemen im Usenet, siehe Usenet #Major Seven/Big Eight
 Die großen Sieben (Künstlervereinigung) aus der Turkmenischen SSR (um 1971)